Csehország
 Vítkov, település az Opavai járásban
 Vítkov, Česká Lípa településrésze a Česká Lípa-i járásban
 Vítkov, Sokolov településrésze a Sokolovi járásban
 Vítkov, Štěkeň településrésze a Strakonicei járásban
 Vítkov, Tachov településrésze a Tachovi járásban
 Dolní Vítkov, Chrastava településrésze a Libereci járásban
 Horní Vítkov, Chrastava településrésze a Libereci járásban